Klassiska skolan kan syfta på:

 Klassisk kriminologi – en straffrättsideologi från slutet på 1700-talet präglad av upplysningstidens kontrakts och utilitaristiska filosofer
 Klassisk nationalekonomi – den första moderna skolan i ekonomiskt tänkande, till mitten av 1800-talet
 Klassiska skolan – ridkonst från 1500-talet som fortfarande utövas i Wien, se Spanska ridskolan